Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її у півфіналі перемогла Марія Шарапова.

Жустін Енен-Арденн виграла титул, у фіналі перемігши Шарапову з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Main and qualifying draw

Dubai Tennis Championships 2006
Dubai Tennis Championships, одиночний розряд